Murrough O'Brien peut se référer à plusieurs personnes :

Murrough O'Brien († 1551),  comte de Thomond.
Murrough O'Brien (v. 1618-1674),  comte d'Inchiquin, homme politique irlandais.
Murrough O'Brien (1726-1808),  marquis de Thomond.